«7 секунд» () — американо-румынско-швейцаро-британский боевик 2005 года. Фильм вышел сразу на DVD без предварительного показа в кинотеатрах.

Сюжет 
Профессиональный вор Джек Таливер и его банда совершают дерзкое, но удачное ограбление инкассаторской машины. Вскоре их начинают по одному убивать члены румынской группировки — в руки Таливера попал крепко запечатанный кейс с чем-то очень ценным. В дело вмешивается кровожадный российский миллионер. В конце ленты выясняется, что вся эта кровь проливалась из-за бесценного шедевра Ван Гога.

В ролях 
 Уэсли Снайпс — Джек Таливер, главарь банды
 Тэмзин Аутуэйт — Келли Андерс, сержант полиции
 ДеОбия Опарей — Спэнки
 Джорджина Райланс — Сьюза
 Пит Ли-Уилсон — Алексей Кучинов, российский миллионер
 Эдриан Лакис — Вандербринк
 Стивен Боксер — Андерхилл
 Адриан Пинтеа — Грапини
 Кори Джонсон — «Причиндал»

 Примечания 

 Ссылки 
 Отзыв на фильм на сайте reelfilm.com'' 

Фильмы США 2005 года
Фильмы Румынии 2005 года
Фильмы Швейцарии 2005 года
Фильмы Великобритании 2005 года
Фильмы-боевики 2005 года
Криминальные боевики США
Фильмы-боевики Румынии
Фильмы-боевики Швейцарии
Фильмы-боевики Великобритании
Фильмы США, выпущенные сразу на видеоносителях